Frühstücksservice steht für:

 Frühstücksservice (frz., -[zɛʁˈviːs]), ein Set von Frühstücksgeschirr
 Frühstücksservice (engl., -[ˈsøːɐ̰vɪs]), ein Cateringunternehmen für die Lieferung von Frühstück

Siehe auch
 Service
 Essgeschirr